Sommermeier ist ein Familienname.

Namensträger 
 Katharina Sommermeier, andere Schreibweise für Katharina Sommermeyer, wurde 1698 als Hexe verbrannt
 Walter Sommermeier (1876–1955), Mitgründer des Deutschen Fußball-Bundes 

Familienname
Deutscher Personenname